Karczemka (Ermland-Mazurië), een plaats in het Poolse district Ostródzki, woiwodschap Ermland-Mazurië
 Karczemka (Groot-Polen), een plaats in het Poolse district Szamotulski, woiwodschap Groot-Polen
 Karczemka (Koejavië-Pommeren), een plaats in het Poolse district Bydgoski, woiwodschap Koejavië-Pommeren
 Karczemka (Lubusz), een plaats in het Poolse district Zielonogórski, woiwodschap Lubusz